In Stereo é o primeiro lançamento da banda Monoral no mercado musical japonês. O lançamento consiste de um mini-álbum com 5 músicas e caracterizou a linha musical da banda com canções rápidas e bem desenvolvidas.

Faixas 
Release Me  	
Goodbye
Wash
Weird Kind Of Swings
This Band Has Not Begun

 - A faixa Goodbye foi usada para divulgação do mini-álbum junto de um vídeo promocional. No vídeo, uma atriz japonesa interpreta uma clássica gueixa que maquia-se e veste-se num tom melancólico enquanto frases do refrão aparecem na tela.Ela então atravessa os corredores da casa onde está enquanto os membros da banda passam por ela.

Álbuns de Monoral
Álbuns de 2001